Corinium ist der Name folgender antiken Orte:

 Corinium (Dalmatien) in Dalmatien, heute Karin
 Corinium Dobunnorum in Britannien, heute Cirencester